Бенедиктинцы:

 Бенедиктинцы — старейший католический монашеский орден, основанный святым Бенедиктом Нурсийским в VI веке.
 Бенедиктинцы — монашеские сообщества православного вероисповедания, которые стремятся жить в соответствии с правилами святого Бенедикта.